Grand Prix Evropy 1983 (oficiálně John Player Grand Prix of Europe) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 25. září 1983. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Reference 

Grand Prix Evropy
Formule 1 v roce 1983
Sport ve Spojeném království v roce 1983
Sport v Kentu